Alexander Zverev era il detentore del titolo da due anni, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Cristian Garín.

In finale Garín ha sconfitto Matteo Berrettini con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-61.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Alexander Zverev (quarti di finale)
  Karen Khachanov (secondo turno)
  Marco Cecchinato (semifinale)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)

 Kyle Edmund (primo turno)
 Diego Schwartzman (secondo turno)
 Guido Pella (quarti di finale)
 Márton Fucsovics (quarti di finale)

Qualificati 

  Denis Istomin (primo turno)
  Yannick Maden (primo turno)

 Thiago Monteiro (secondo turno)
 Lorenzo Sonego (primo turno)

Wildcard 

  Karen Khachanov (secondo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

 Rudolf Molleker (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2019